«Моя борьба» () — антифашистская драма с элементами комедии Урса Одерматта, экранизация одноименной пьесы венгерского и немецкого драматурга еврейского происхождения Георга Табори (1914—2007).

Сюжет 
Сюжет повествует о пятилетнем (1908—1913) периоде юного (19-24 года) Адольфа Гитлера, прибывшего в Вену в 1908 г. для поступления в академию художеств. Поселившись в «приюте для бедных художников» мадам Мершмайер, Гитлер знакомится с евреем Шломо Херцлем, который пишет книгу «Моя борьба» и опекая юношу пытается всячески ему помочь. Однако Гитлер скептически относится к стараниям еврея. Также Гитлер знакомится с националистически настроеным мясником, работающим в лавке мадам Мершмайер. Это знакомство зарождает в Гитлере первые мысли о «чистоте арийской расы». Постепенно Адольф начинает всё с большим предубеждением относиться к евреям, и в частности, к Шломо, имеющим связь с юной немкой Гретхен, что приводит к трагическим последствиям.

В ролях

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы:Персонаж:Адольф Гитлер
Антифашистские фильмы
Фильмы на немецком языке
Исторические фильмы Германии
Экранизации литературных произведений
Фильмы Германии 2011 года